Црква може бити:
 Хришћанска црква, хришћанска заједница у целини, као и облик организације хришћанских верника
 Помјесна црква, засебна вјерска организација унутар одређене хришћанска деноминације (нпр. Српска православна црква, Сиријска католичка црква итд.)
 Црква (грађевина), грађевина за вршење верских обреда

или:
 Саборна црква или катедрала

Остало:
 Црква (Балчик), село у општини Балчик, Добричка област, Бугарска

Види још 
 Православна црква (вишезначна одредница)
 Католичка црква (вишезначна одредница)
 Римокатоличка црква (вишезначна одредница)
 Латинска црква (вишезначна одредница)
 Оријентална црква (вишезначна одредница)